Соревнования в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин на чемпионате мира 2017 по биатлону в Хохфильцене прошли 16 февраля.

35-летний американец Лоуэлл Бэйли, не выигравший за карьеру ни одного этапа Кубка мира, стал первым в истории мужчиной не из Европы, завоевавшим титул чемпиона мира по биатлону.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2017